Konopka ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Konopka (1935–2023), polnische Turnerin
 Bartosz Konopka (* 1972), polnischer Filmregisseur 
 Gisela Konopka (1910–2003), deutsch-amerikanische Sozialarbeiterin
 Harald Konopka (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Magda Konopka (* 1943), italienische Schauspielerin
 Magdalena Konopka (* 1991), polnische Fußballspielerin
 Max Konopka (1926–2006), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Michal Konopka (* 1966), slowakischer Schachmeister
 Mikuláš Konopka (* 1979), slowakischer Kugelstoßer
 Zenon Konopka (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Konôpka